Cornado puede referirse a:

 Cornado, antigua moneda española de vellón, en uso del siglo XIII al siglo XVI.
 Cornado (Arzúa), aldea española de la parroquia de Branzá, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Cornado (Touro), parroquia española del municipio de Touro, provincia de La Coruña, Galicia.